Драма може да се отнася за:
 Драма, литературен род
 Драма, град в Егейска Македония, Гърция
 Драма, областна единица в Егейска Македония, Гърция
 Драма, дем в Егейска Македония, Гърция
 Драма, село в Област Ямбол, България
 Драма, филмов жанр